Одзелашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Одзелашвили, Арсен (1797—1842) — предводитель антикрепостнического крестьянского движения в Восточной Грузии в первой половине XIX века
 Одзелашвили, Нино (1990) — грузинская самбистка и дзюдоистка.